Het Afrikaans kampioenschap voetbal voor vrouwen is een tweejaarlijks vrouwenvoetbaltoernooi voor landenteams in Afrika. Het is vergelijkbaar met het EK voetbal voor vrouwen. Het toernooi wordt georganiseerd door de Confédération Africaine de Football (CAF) en werd voor het eerst in 1991 gehouden.

In het jaar voorafgaand aan het wereldkampioenschap geldt het toernooi als kwalificatietoernooi voor het mondiale event.

Erelijst

Medaillespiegel